Saint Étienne fait référence à de nombreux saints ou bienheureux de l'Église, dont Étienne le premier martyr. 

On peut également désigner chacun d'entre eux sous le nom de Saint Stéphane.

Saints catholiques et orthodoxes 
Par ordre chronologique du décès :
 Étienne (+ vers 33 ou plutôt vers 36-37), ou en grec Stéphanos, le plus connu, l'un des sept premiers diacres, premier martyr, cité dans les Actes des Apôtres ; fêté le 26 décembre en Occident et le 27 décembre en Orient.
 Étienne de Reggio (), martyr, premier évêque de Reggio de Calabre.
 Étienne de Brescia († entre 117 et 138), diacre, et Marin, prêtre, martyrs à Brescia sous l'empereur romain Hadrien ; fêtés par l'Église orthodoxe le 16 janvier.
 Étienne , 23 pape de 254 à 257 ; fêté localement le 2 août.
 Étienne d'Antioche († 470 ou 481), massacré et jeté dans l'Oronte, sous l'empereur byzantin Zénon ; fêté le 25 avril.
 Étienne de Lyon († 512),  archevêque de Lyon  vers 500 ; fêté localement le 13 février.
 Étienne de Rieti († vers 590), abbé de Rieti en Sabine ; fêté le 13 février.
 Étienne l'Hospitalier († 614), ancien dignitaire de la cour de l'empereur byzantin Maurice, fondateur de l'Hospice du quartier d'Armanos à Constantinople ; fêté le 27 février.
 Étienne le Jeune († 764), moine et martyr à Constantinople ; fêté le 28 novembre.
 Étienne de Souroj († 787), évêque de Souroj. Originaire de Cappadoce, il fut consacré évêque de Souroj en Crimée par Saint Germain de Constantinople. Défenseur des icônes, lors de la persécution iconoclaste, il fut exilé par deux fois
 Étienne le Sabaïte († 794 ou 807), originaire d'Ascalon en Palestine, orphelin, neveu de saint Jean Damascène, recueilli par les moines de la Laure de Saint-Sabas, moine puis higoumène (abbé) d'un autre monastère ; fêté le 13 juillet. 
 Étienne le Confesseur (), originaire d'une île au large de Cadix, fait moine à Rome par le pape Agapet II ; fêté localement le 17 décembre. 
 Étienne de Cajazzo (°935 - †1023), né à Macerata.
 Étienne de Pérouse († 1026).
  Étienne  de Hongrie († 1038), roi de Hongrie ; fêté le 16 août. 
 Étienne d'Apt (°975 - †1046), né à Agde, évêque d'Apt ; fêté localement le 6 novembre.
 Étienne de Rossano († 1001), moine à Gaëte dans le Latium, compagnon de saint Nil le Jeune ; fêté le 26 septembre.

Autres saints et bienheureux catholiques 
Par ordre chronologique du décès. 

 Étienne IX († 1058), ou Étienne X, moine puis abbé du Mont-Cassin, pape pendant huit mois ; fêté le 29 mars. 
 Étienne de Corvey (supposé † 1075).
 Étienne de Bourg († 1118), compagnon de saint Bruno, fondateur de la Grande-Chartreuse puis prieur de la Chartreuse de Meyriat dans le diocèse de Belley ; fêté localement le 4 janvier.  
 Étienne du Limousin († 1124), diacre et ermite. 
 Étienne de Muret (°1046 - †1124), ou Étienne de Grandmont, fils du vicomte de Thiers en Auvergne, fondateur de l'Ordre de Grandmont  ; fêté le 8 février.
 Étienne Harding († 1134), l'un des fondateurs de Cîteaux, mort dans cette abbaye ; fêté localement le 17 avril.
 Étienne d'Obazine († 1154) ou Étienne d'Aubazine, premier abbé d'Aubazine en Limousin ; fêté localement le 8 mars.
 Étienne del Lupo († vers 1191), moine bénédictin de San Liberatore à Majella, fondateur du monastère saint Pierre de Vallebona ; fêté le 19 juillet.
 Étienne de Châtillon († 1208), évêque de Die ; fêté le 7 septembre.
 Étienne Bandelli († 1450), bienheureux, dominicain prédicateur en Italie, patron de la ville de Saluces ; fêté le 11 juin.
 Étienne Min Kuk-ka († 1840), catéchiste coréen étranglé à Séoul ; fêté le 20 janvier.
 Étienne-Théodore Cuenot (°1802 - †1861), évêque et martyr en Annam ; fêté localement le 14 novembre.

Autres saints orthodoxes 
Classés par ordre chronologique du décès :
 Étienne de Perm († 1396), moine russe, apôtre des Zyrianes et évêque de Perm ; fêté le 26 avril. 
 Étienne de Makhrichtchi  († 1406), higoumène (abbé) de Makhrichtchi dans la région de Moscou.
 Étienne III de Moldavie (°1433 - †1504), dit Étienne le Grand, voïvode (prince) de Moldavie ; fêté le 2 juillet.
 Étienne Stylianovitch († 1540), ou Étienne de Serbie ou Étienne de Sisatovats, despote de Serbie, et son épouse Hélène, devenue sainte Élisabeth,  martyr ; fêté le 4 octobre.
 Étienne de Komel († 1542), fondateur du monastère de Komel en Russie, sur les rives du lac Komel ; fêté le 12 juin.

Notes et références

Voir aussi 
 Fête de la Saint-Étienne, équivalent du Boxing Day ou de l'Après Noël.
  (page d'homonymes).
  (page d'homonymes).
  (page d'homonymes).
 , nom de localités, d'églises, de chapelles.

Etienne
Etienne
Etienne